Карелина — деревня в Тюменской области, входит в состав Вагайского района и Первовагайского сельского поселения.

Деревня основана семьёй Корелиных, Иван вместе со своим сыном Исааком, который вёл торговую деятельность и внуком Викулом построил пристань примерно в середине 18 века, впоследствии названную их фамилией – пристань Карелина.

География 
Деревня находится на берегу реки Антипка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района